Азе — топоним.

Топонимы 
 Азе — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия.

См. также 
 Азе-ле-Ридо — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара (округ Шинон).
 Азе-ле-Феррон — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Ле-Блан).
 Азе-сюр-Эндр — коммуна (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара (округ Лош).
 Азаис